Слабуновка () — село в Веселовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320286201. Население по переписи 2001 года составляет 361 (172/189 м/ж) человек.

Географическое положение 
Сёла Пазиевка, Слабуновка и Украинка
образуют цепочку примыкающих друг к другу населённых пунктов, расположенных вдоль автомобильной дороги , .

Рядом с селом находятся две балки с пересыхающими ручьями, на которых с помощью дамб сделаны пруды.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
Памятник воинам-односельчанам.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района